Bishopstone – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Bishopstone – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Bishopstone – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Bishopstone – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Bishopstone – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Bishopstone – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)